Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach (officieel de Delray Beach International Tennis Championships) van 2016 werd gespeeld van 16 tot en met 22 februari 2015 in het Amerikaanse Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

Het enkelspel werd gewonnen door Sam Querrey. Hij versloeg in de finale Rajeev Ram met 6-4 en 7-6(6). Het dubbelspel werd gewonnen door Oliver Marach en Fabrice Martin. Zij versloegen in de finale Bob Bryan en Mike Bryan met 3-6, 7-6(7) en [13-11].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach